Wolfgang Rettig ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Rettig (Romanist) (1945–2019), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler 
 Wolfgang Rettig (Chemiker) (* 1947), deutscher Chemiker